Руак () — правый приток реки Меконг.

Устье реки находится на границе Таиланда и Бирмы напротив Лаоса, в месте, известном как «Золотой треугольник». Исток реки Руак расположен в горах Дэн-Лао штата Шан (Бирма) и в точке слияния с рекой  образует границу между Таиландом и Бирмой в самой северной точке Таиланда. Затем река поворачивает на восток, пока не впадает в Меконг в местечке Бан-Соп-Руак, тамбон  района  провинции Чианграй. Популярна у туристов (особенно регион, известный как Золотой треугольник).

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Меконга
Реки Таиланда
Реки Мьянмы
Пограничные реки